Camérisier est un nom vernaculaire donné à plusieurs plantes du genre Lonicera, appelés aussi chèvrefeuilles, notamment les espèces suivantes :

 Camérisier - Lonicera periclymenum et Lonicera xylosteum
 Camérisier à balais - Lonicera xylosteum
 Camérisier noir - Lonicera nigra
 Camérisier des haies - Lonicera xylosteum
 Camérisier bleu - Lonicera caerulea, dont le fruit comestible est la camerise
 Camérisier des Pyrénées - Lonicera pyrenaica
 Camérisier des Alpes - Lonicera alpigena

Camerisier
Nom de plante ambigu